Oslanin steht für:
 Oslanin (Klein Luckow), eine Wüstung auf der Gemarkung von Klein Luckow, Gemeinde Jatznick, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Oslanin bei Putzig, deutscher Name von Osłonino, Gmina wiejska Puck, Woiwodschaft Pommern, Powiat Pucki, Polen